est un album du chanteur Michael Bublé réalisé en 2005. Il comprend un CD et un DVD.

Liste des titres

Disque 1 
 feeling good
 summer wind
 home
 you and I
 the more I see you
 You'll Never Find Another Love like Mine (duo avec Laura Pausini)
 can't buy me love
 smile

Disque 2 
 feeling good
 sway
 try a little tenderness
 fever
 come fly with me
 moondance
 you don't know me
 that's all
 for once in my life
 you'll never find another love like mine (duo avec Laura Pausini)
 this love
 I've got you under my skin
 home
 the more I see you
 save the last dance for me
 how sweet it is
 crazy little thing called love
 song for you
 song for you (avec Chris Botti)

Liens externes 
 Site officiel

Album musical sorti en 2005
Album de Michael Bublé